The Star Reporter – film del 1911 diretto da William Davis (Will S. Davis)
The Star Reporter – film del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Star Reporter – film del 1921 diretto da Duke Worne
Il reporter di prima grandezza (The Star Reporter) – film del 1932 diretto da Michael Powell (1932)
The Star Reporter – film del 1936 prodotto dalla Paramount Pictures